Omni Aviação SGPS, uma empresa de táxi aéreo lusa.
Omni Broadcasting Network, pequeno canal de televisão estadunidense.
Omni Coliseum, geralmente chamado de Omni, foi uma arena indoor localizada em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos
Omni Consumer Products ou OCP é uma megacorporação ficcional no universo de Robocop.
OmniWeb, web browser (navegador), desenvolvido pela The Omni Group, para o sistema operacional Mac OS X.

Outros 
Dodge Omni 024 foi uma versão modificada do popular Dodge Omni fabricado de 1979 a 1982
Livro de Ômni, um dos livros que compõem o Livro de Mormon. 
Ømni, nono álbum de estúdio da banda brasileira de power metal Angra.